A Batalha das Filipinas pode se referir a várias batalhas ocorridas nas Filipinas:

Segunda Guerra Mundial 
Em terra
 Batalha das Filipinas (1941-1942)
 Batalha das Filipinas (1944-1945)

No Mar
 Batalha do Mar das Filipinas

Desambiguações de guerras e batalhas